Фортюне () — французское имя собственное, может выступать в виде фамилий и топонимов:
 Фортюне, Марк-Антуан (род. 1981) — французский футболист, нападающий английского клуба «Уиган Атлетик».

См. также 

 Сен-Фортюна-сюр-Эрьё — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.